SAP Open (в 2002 Siebel Open, в 1995-2001 Sybase Open) — мужской профессиональный теннисный турнир, проводившийся ежегодно с 1889 по 2013 год в Калифорнии, США. С 1994 года проходит в Сан-Хосе в феврале на крытых кортах стадиона HP Pavilion с твёрдым покрытием. С 2009 года относится к категории ATP 250, базовой категории турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Призовой фонд в 2013 году составил 546 тысяч долларов США при турнирной сетке, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

История 
SAP Open, основанный в 1889 году, является одним из старейших теннисных турниров в мире и вторым по старшинству в США, после турнира, впоследствии эволюционировавшего в Открытый чемпионат США по теннису. Турнир был основан раньше, чем Открытый чемпионат Австралии и Открытый чемпионат Франции. Первые годы турнир проводился в Монтерее. Основными местами проведения до Сан-Хосе были по очереди Беркли (более 40 раз) и Сан-Франциско (более 30 раз).

Долгое время турнир был известен как чемпионат Тихоокеанского побережья (). После начала Открытой эры турнир сменил ряд спонсоров; в числе последних были Вольво, Transamerica, Siebel Systems и Sybase, а в настоящее время турнир спонсируется SAP. До 1992 года проводился на ковровом покрытии, начиная с 1992 года — на искусственном твёрдом покрытии.

С начала проведения АТР-тура турнир относился к базовой категории: сначала ATP World, потом ATP International, а с 2009 года АТР 250. До 1989 года турнир проходил в сентябре, после Открытого чемпионата США, а в 1990 году был перенесён на февраль. Последним годом проведения стал 2013, после чего права на терявший популярность турнир были переданы бразильским организаторам.

Среди победителей турнира были обладатели Большого шлема Дон Бадж и Род Лейвер, олимпийские чемпионы Андре Агасси, Тодд Вудбридж и Марк Вудфорд, а также целый ряд первых ракеток мира. Агасси и Джон Макинрой выигрывали турнир по пять раз в Открытую эру (Макинрой также является восьмикратным победителем турнира пар), а рекордсменом турнира по числу побед в одиночном разряде является Билл Джонстон, первенствовавший на нём десять раз. До 1971 года в рамках турнира проходили как мужские, так и женские соревнования; в 1972 году мужской и женский турниры разделились: женский турнир перебазировался в Окленд. Женский турнир в Беркли также выигрывали две обладательницы Большого шлема, Морин Коннолли и Мария Буэно.

Финалы прошлых лет

Примечания

См. также 
 Мировой Тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте АТР